Jefferson Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 Jefferson Township, dans le comté de Boone

Illinois 
 Jefferson Township, dans le comté de Stephenson

Iowa

Missouri

New Jersey 
 Jefferson Township, dans le comté de Morris

Ohio 
 Jefferson Township, dans le comté d'Adams

Pennsylvanie

Voir aussi 
 

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis